Большеугренёвский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Бийском районе Алтайского края России. Административный центр — село Большеугренёво.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 894 человека, в том числе 413 мужчин и 481 женщина.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Большеугренёво.

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт Большеугреневского сельского поселения 

Муниципальные образования Бийского района
Сельские поселения Алтайского края